Wiera bezeichnet:

einen Stadtteil von Schwalmstadt in Hessen, siehe Wiera (Schwalmstadt)
einen Nebenfluss der Schwalm in Hessen, siehe Wiera (Schwalm)
den Oberlauf der Wyhra in Sachsen und Thüringen
Siehe auch
 Viera
Wira